Habichsau bezeichnet

 die Gemeinde Jestřebí nad Metují in Tschechien,
 die Gemeinde Jestřabí in Tschechien